Dieser Artikel gibt einen Überblick über die 2. American-Football-Bundesliga Saison 1998. Die 2. American-Football-Bundesliga 1998 war die 17. Saison der 2. Bundesliga, der zweithöchsten deutschen Spielklasse, in der Sportart American Football.

Modus 
In der Saison 1998 nahmen an der 2. Bundesliga insgesamt 16 Teams teil, die gleichmäßig in die Gruppen Nord und Süd aufgeteilt waren. Die Gruppen spielten jeweils ein doppeltes Rundenturnier mit Heim- und Auswärtsspielen aus. Dadurch haben allee Mannschaften je sieben Heim- und Auswärtsspiele.

Nach Abschluss dieser Runde werden für beide Gruppen Abschlusstabellen erstellt. Die jeweils Erstplatzierten qualifizieren sich für die Aufstiegsrelegation, bei den Plätzen 7 und 8 handelt es sich um direkte Abstiegsplätze zur Regionalliga.

Ligaaufteilung 

 Vorjahr = Liga des Vorjahres
 RL = Regionalliga
 (N) Aufsteiger aus der Regionalliga
 (A) Absteiger aus der 1. Bundesliga

Statistik

2. Bundesliga Nord 

, 

 Berlin Magic zog sich während der laufenden Saison aus dem Spielbetrieb zurück, weshalb alle ihre Spiele mit 0:20 für den Gegner gewertet wurden

2. Bundesliga Süd 

, 

 Tie-Break: Schwäbisch Hall Unicorns gewinnen direkten Vergleich gegen Saarland Hurricanes (52:37)
 Die Simbach Wildcats zogen sich während der laufenden Saison aus dem Spielbetrieb zurück, weshalb alle ihre Spiele mit 0:20 für den Gegner gewertet wurden

Aufstiegsrelegation

Nord 
Die Berlin Rebels verlieren die Relegation mit 52:24 gegen die Paderborn Dolphins aus der 1. Bundesliga Nord. Beide Mannschaften bleiben damit in ihrer jeweiligen Spielklasse.

Süd 
Die Aschaffenburg Stallions stiegen ohne Relegationsspiele in die 1. Bundesliga Süd auf, weil die Noris Rams, eigentlicher Relegationsgegner der Stallions, sich aus dem laufenden Spielbetrieb der Saison zurückgezogen hatten und somit zwangsabsteigen mussten.

Weblinks 

 2. Bundesliga 1998 bei football-history.de

1998
Bundesliga 2